Ива́н Фи́рсов: